Николай Иванович Борисенко (8 октября 1914 — ?) — участник Великой Отечественной войны, передовик советского сельского хозяйства, бригадир виноградарского совхоза имени Молотова Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Анапского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился 8 октября 1914 года в городе Анапа Таманского отдела Кубанской области, ныне Краснодарского края. Русский. Со дня образования в 1933 году работал бригадиром виноградарского совхоза имени Молотова.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Был тяжело ранен, после излечения продолжил боевой путь, участвовал в штурме Берлина.

После демобилизации Н. И. Борисенко вернулся на родину и продолжил руководить бригадой виноградарей 2-го отделения совхоза (центр - посёлок Виноградный). Будучи новатором, он лично внёс много нового в агротехнику выращивания винограда. Учитывая местные почвенные условия и силу роста кустов, виноградари его бригады отказались от одноштамбовой формировки и перешли к бесштамбовой многорукавной форме. По итогам работы в 1949 году бригадой Н. И. Борисенко получен урожай винограда 110,3 центнера с гектара на площади 25 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1949 году Борисенко Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом ещё 19 тружеников совхоза имени Молотова были удостоены высокого звания, в том числе и директор П. В. Яворский.

В последующие годы его бригада продолжала собирать высокие урожаи солнечной ягоды, по итогам работы в 1952 году Н. И. Борисенко награждён вторым орденом Ленина.

С 1967 года Николай Иванович трудился управляющим 2-м отделением совхоза имени Ленина до выхода на пенсию в 1975 году.

Проживал в родном городе-курорте Анапе. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (1951);
 Орден Ленина (26.09.1950)
 Орден Ленина (03.11.1953).
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Трудового Красного Знамени (23.08.1952)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За взятие Берлина»
 медаль «За трудовое отличие» (31.10.1957)
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)
 Награждён нагрудным знаком «Лучший садовод и виноградарь».
 и другие.

Память 

 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.
 Занесён в Книгу Почёта района и на аллею Трудовой Славы Анапского района.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Список Героев Социалистического Труда, Анапский район Краснодарского края
 Виноделие и виноградарство СССР, Пищепромиздать, 1950. — С. 6

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты районных советов РСФСР